Harana vient du basque Arana et qui signifie « la vallée ».

Toponymes au Pays basque 

 Harana, commune d'Alava.
 Uribarri-Harana, concejo faisant partie de la commune d'Harana en Alava.
 Done Bikendi Harana, concejo faisant partie de la commune d'Harana en Alava.
 Karrantza Harana est une commune et un village en Biscaye.
 Laminoriako Erret Harana, vallée et regroupement de hameaux faisant partie de la commune d'Arraia-Maeztu en Alava.
 L'Aran(e), en basque Harana, rivière du Pays basque français, affluent gauche de l'Adour.

Toponymie basque